Participação, no conceito de educação, é a atividade que o aluno ou o convidado realizou durante a aula ou a tarefa.

O nível de participação é fundamental para o aluno ser aprovado na disciplina ou em trabalho prático.

No conceito empresarial, participação também pode se referir ao nível de trabalho exercido pelo funcionário para realizar suas tarefas 

Educação